V10, V 10  ou V.10 peut faire référence à :

Informatique 
 V10, la  version d'un logiciel,

Médecine 
 Classe ATC V10, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d’après la classification internationale des maladies.

Toponymie 
 Mankarga-V10, une commune du Burkina Faso.

Transports 
 Audi R8 V10, la version V10 de la Audi R8 ;
 Millyard Viper V10, une moto du constructeur britannique Millyard ;
 Moteur V10, un moteur avec 10 cylindres en V ;
 Toyota Camry V10, première génération de la Toyota Camry.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 VX